Леони́д Влади́мирович Кие́нко (10 июня 1974, Находка, Приморский край, СССР) — российский футболист, полузащитник, тренер.
Находится в браке, имея 2 сыновей.

Карьера

Клубная 
Воспитанник находкинского футбола. Дебютировал за местный «Океан» 7 марта 1993 года в матче против «Ротора» (3:1). Этот матч стал для Леонида единственным в Высшей лиге. В 1995 году провёл один матч за хабаровский «СКА». С 2000 года играл во Втором дивизионе за иркутскую «Звезду», «Луч» и «Сибиряк». В 2002 году завершил карьеру.

Тренерская 
В 2011 году назначен тренером «Океана». В сезоне 2011/12 работал на аналогичной должности в «Сахалине». С 2012 по 2015 год являлся главным тренером «Океана».

Ныне является тренером детско-юношеского центра в селе Чугуевка и главным тренером местного клуба «Уссури».

Достижения 
 Бронзовый призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 2000

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Океан»
Игроки ФК «Океан-д»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Сибиряк»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Океан»